Ошакты:

 Ошакты — один из казахских родов из Старшего Жуза.
 Ошакты — село в Сайрамском районе Южно-Казахстанской области Казахстана. 
 Ошакты — село в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.